Weinert kan syfta på:

 Astrud Weinert
 Erich Weinert
 Weinert, Texas